Пролета́рское городское поселение — муниципальное образование в Новгородском районе Новгородской области России.

Административный центр — пгт Пролетарий.

География 
Поселение находится в 30 км к юго-востоку от Великого Новгорода. Через его территорию проходит старый участок федеральной автомагистрали «Россия» (Москва — Санкт-Петербург , ).

История 
Пролетарское городское поселение образовано 17 января 2005 года в соответствии с областным законом № 400-ОЗ, установлены границы муниципального образования. 

30 марта 2010 года законом Новгородской области № 721-ОЗ в состав городского поселения включены населённые пункты упразднённого Гостецкого сельского поселения.

Население

Состав городского поселения

Примечания

Ссылки 
 Администрация Пролетарского городского поселения
 Постановление от 8 апреля 2008 г. № 121 О Реестре административно-территориального устройства области

Городские поселения Новгородской области
Муниципальные образования Новгородского района